De Lamar Hunt U.S. Open Cup 2015 was de 102de editie van dit Amerikaanse bekervoetbaltoernooi, dat begon met de voorronde op 25 april 2015 en eindigde met de finale op 30 september 2015 in het PPL Park in Chester, Pennsylvania. Het duel, bijgewoond door 14.463 toeschouwers, stond onder leiding van scheidsrechter Ted Unkel. Aan het toernooi deden 91 clubteams mee. De titelhouder was Seattle Sounders. Aan de hand van trainer-coach Peter Vermes won Sporting Kansas City het toernooi voor de derde keer in de clubgeschiedenis en dankzij de bekerwinst plaatste de club zich voor de groepsfase van de CONCACAF Champions League 2016/17.

Schema
{{Wedstrijdschema laatste 8 zonder 3
| RD1-header01 = 21 juli
| RD1-team01 = New York Red Bulls
| RD1-score01 = 1 (3)
| RD1-team02 = Philadelphia Union
| RD1-score02 = 1 (4) 

| RD1-header02 = 22 juli
| RD1-team03 = '''Chicago Fire
| RD1-score03 = 3
| RD1-team04 = Orlando City
| RD1-score04 = 1 

| RD1-header03 = 21 juli
| RD1-team05 = {{nowrap|Sporting Kansas City}}
| RD1-score05 = 3
| RD1-team06 = Houston Dynamo
| RD1-score06 = 1 

| RD1-header04 = 14 juli
| RD1-team07 = 'Real Salt Lake
| RD1-score07 = 1
| RD1-team08 = Los Angeles Galaxy
| RD1-score08 = 0  

| RD2-header01 = 12 augustus
| RD2-team01 = 'Philadelphia Union
| RD2-score01 = 1
| RD2-team02 = Chicago Fire
| RD2-score02 = 0 

| RD2-header02 = 12 augustus
| RD2-team03 =

Externe links 
 The Cup.us – Full Coverage of the Lamar Hunt US Open Cup

2015
Bekervoetbal 2015